Безіменна — річка  в Україні, у Народицькому  районі  Житомирської області. Права притока Звіздаля  (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 15 км.  Площа басейну 32,5 км².

Розташування 
Бере  початок на  північному сході від Сингаїв. Тече переважно на північний захід через Славковиці, Осику, Великі Міньки і впадає у річку Звіздаль, праву притоку Ужу.

Посилання 

 Малі річки України
 Річки Житомирської області
 Народицький  район
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви